Faggot ist:
 Faggot (Einheit), veraltete englische Maßeinheit
 Faggot (Fleischgericht), traditionelles britisches Fleischgericht
 im amerikanischen Englisch eine abwertende Bezeichnung für homosexuelle Männer, siehe auch Schwuchtel

Faggot ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Faggot (1699–1777), schwedischer Wissenschaftler und Landvermesser

Siehe auch:
 Fagott, Holzblasinstrument
 Fagot, Begriffsklärung